Esther Vergeer era la detentrice del titolo e ha battuto in finale per 6–4, 6–2 Korie Homan.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Korie Homan (finale)

Tabellone

Torneo

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2009